Билкис — персонаж мусульманских преданий, имя упоминаемой в Коране царицы Сабы, соответствующей библейской царице Савской.
 (585) Билкис — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу C.